Dahlgren er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Fredric Dahlgren
 Erik Wilhelm Dahlgren
 Eva Dahlgren
 Fredrik August Dahlgren
 John A. Dahlgren
 Lotten Dahlgren